Beleg van Brunswijk (1550)
 Beleg van Brunswijk (1553)
 Beleg van Brunswijk (1615)
 Beleg van Brunswijk (1671)